Андерле́хт може значити:

 Андерлехт — муніципалітет у Бельгії
 «Андерлехт» — футбольний клуб з цього муніципалітету